Douglas Glover, homme politique britannique ;
 Douglas Glover (né en 1948), écrivain canadien.